Die A Grupa 1990/91 war die 67. Spielzeit der höchsten bulgarischen Fußballspielklasse. Die Saison begann am 8. August 1990 und endete am 8. Juni 1991.

Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte wurde Etar Weliko Tarnowo bulgarischer Meister.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die beiden Tabellenletzten stiegen direkt in die B Grupa ab.

Teilnehmer

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. geschossene Tore – 5. Fairplay

Kreuztabelle

Weblinks 
 Liste der Bulgarischen Fußball-Meister bei rsssf.com

Einzelnachweise 

1990
Fußballsaison 1990/91